Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Hinterhornbach enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Hinterhornbach.

Denkmäler

Weblinks

Einzelnachweise 

Hinterhornbach
!